Schestakow ist der Familienname folgender Personen:

 Afanassi Fedotowitsch Schestakow (1677–1730), russischer Offizier und Entdecker
 Andrei Wassiljewitsch Schestakow (1877–1941), sowjetischer Historiker
 Arkadi Schestakow (* 1994), kasachischer Eishockeynationalspieler
 Semjon Alexandrowitsch Schestakow (1898–1943), russisch-sowjetischer Testpilot
 Sergei Wassiljewitsch Schestakow (* 1934), russisch-sowjetischer Genetiker
 Wladimir Saripsjanowitsch Schestakow (* 1961), sowjetischer Judoka